

Населені пункти та їхні частини

 Ґославиці — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґославиці — село в гміні Закшево Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґославиці — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґославиці — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґославиці — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґославиці — село в гміні Вешхославіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґославиці — село в гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства
 Ґославиці — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Ґославиці — частина міста Конін в Великопольському воєводстві

Примітки